Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1950 fand vom 14. bis 22. Oktober in Sofia statt. Wie zwei Jahre zuvor bei der ersten EM waren wieder sechs Mannschaften beteiligt. Die deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Sowjetunion wurde ohne Satzverlust neuer Europameister.

Modus 
Die sechs Teilnehmer waren in einer Gruppe zusammengefasst und spielten „jeder gegen jeden“. Die Mannschaft, die am Ende den ersten Platz der Tabelle belegte, war Sieger des Turniers.

Spielplan

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1950
Sportveranstaltung 1950
Europameisterschaft der Manner 1950
Sportveranstaltung in Sofia